Hongyan bezeichnet:

 Hongyan (Midu) (红岩镇), Großgemeinde im Kreis Midu des Autonomen Bezirks Dali der Bai in der chinesischen Provinz Yunnan
 Hongyan (Morin Dawa) (红彦镇), Großgemeinde im Autonomen Banner Morin Dawa der Daur im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Hulun Buir im Autonomen Gebiet Innere Mongolei, Volksrepublik China
 Hongyan (Pengzhou) (红岩镇), Großgemeinde in der kreisfreien Stadt Pengzhou im Verwaltungsgebiet der Unterprovinzstadt Chengdu in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hongyan (Suining) (红岩镇), Großgemeinde im Kreis Suining der bezirksfreien Stadt Shaoyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Hongyan (Zhaohua) (红岩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Zhaohua der bezirksfreien Stadt Guangyuan in der chinesischen Provinz Sichuan

 Hongyan (Shuicheng) (红岩布依族彝族苗族乡), Nationalitätengemeinde der Bouyei, Yi und Miao im Kreis Shuicheng der bezirksfreien Stadt Liupanshui in der chinesischen Provinz Guizhou

 Hongyan (Heishui) (红岩乡), Gemeinde im Kreis Heishui des Autonomen Bezirks Ngawa in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hongyan (Hongjiang) (红岩乡), Gemeinde in der kreisfreien Stadt Hongjiang im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Huaihua in der chinesischen Provinz Hunan
 Hongyan (Huaying) (红岩乡), Gemeinde in der kreisfreien Stadt Huaying im Verwaltungsgebiet der bezirksfreien Stadt Guang’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hongyan (Huidong) (红岩乡), Gemeinde im Kreis Huidong des Autonomen Bezirks Liangshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hongyan (Mingshan) (红岩乡), Gemeinde im Stadtbezirk Mingshan der bezirksfreien Stadt Ya’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Hongyan (Nanjiang) (红岩乡), Gemeinde im Kreis Nanjiang der bezirksfreien Stadt Bazhong in der chinesischen Provinz Sichuan

 Hongyan (Shuanglong) (红岩村), Dorf in der Großgemeinde Shuanglong des Stadtbezirks Changshou von Chongqing, Volksrepublik China
 Hongyancun (红岩村社区), das frühere Dorf Hongyan, heute Einwohnergemeinschaft im Stadtbezirk Yuzhong von Chongqing

 Hongyan He (红岩河), Nebenfluss des Liuchong He in China

 Hongyan (Satellitenkonstellation), ein chinesisches Satellitennetzwerk, siehe Hongyan-1